Boronia est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

 Boronia, un quartier de la Ville de Knox en Australie.
 Boronia, un genre de buisson de la famille des Rutaceae, présent dans toute l'Australie.